Les Opportunistes est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Opportunistes (The Opportunists) est un film de Myles Connell, sorti en 2000 ;
 Les Opportunistes (Il capitale umano) est un film de Paolo Virzi, sorti en 2014.